Кубок мира по скелетону 2010/2011 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 25 ноября 2010 года на трассе в канадском Уистлере и завершившийся 4 февраля 2011 года этапом в итальянской Чезане. Заезды немецкого этапа в Винтерберге, помимо всего прочего, пошли в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2010/11:

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2011

Примечания 

2010/2011
Зимние виды спорта в сезоне 2010/2011